Sikosaari kan syfta på:

 Sikosaari (ö i Lappland),  (20 ha)
 Sikosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,10),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 24,33),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 24,73),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Kymmenedalen), 
 Sikosaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,43, long 26,16),  (24 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 26,66),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,77, long 26,92), 
 Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,24, long 28,11),  (14 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,26, long 28,32),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,60, long 27,88),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 29,14),  (6 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,54, long 28,82),  (5 ha)
 Sikosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (6 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,39, long 27,94),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,58, long 27,80),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,18, long 27,99),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,34),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,93, long 30,99),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,43, long 27,43),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,42, long 24,97),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 23,80),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,90, long 23,69),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,29, long 25,11),  (5 ha)
 Sikosaari (ö i Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,64, long 24,07),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,89, long 24,77),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,92, long 24,02),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,98, long 27,69),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Pihtipudas, Kolima),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,34),  (4 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 27,49), 
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,78, long 27,61),  (6 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,58),  (34 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,90, long 26,85),  (43 ha)
 Sikosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,96, long 27,78),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 28,07),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,72, long 28,22),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,77, long 29,74),  (23 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,69, long 28,69),  (3 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,79, long 28,71),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,89, long 28,95),  (5 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,35, long 29,33),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,20, long 29,40),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,09, long 29,34),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,09, long 29,86),  (4 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,04, long 29,96),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,43, long 29,13),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,77, long 30,60),  (3 ha)
 Sikosaari (ö i Kivijärvi, Tyytiänselkä),  (26 ha)
 Sikosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,29, long 25,62), 
 Sikosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,19, long 25,88),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,18, long 26,18),  (6 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,40, long 30,15),  (3 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,63, long 29,44),  (4 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Österbotten), 
 Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,76),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 28,07),  (7 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,36, long 28,27),  (19 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,56, long 28,23),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,00, long 26,64),  (11 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,97, long 26,74),  (24 ha)
 Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,84, long 26,40),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,05, long 27,00),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,43, long 27,31),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,37, long 29,97),  (1 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,40, long 29,52),  (12 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,49, long 29,62),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,87, long 24,08),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,81, long 27,98),  (2 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,81, long 28,12),  (0 ha)
 Sikosaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi),  (3 ha)
 Sikosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,17, long 27,42),  (10 ha)